Barbie (pop), een pop uitgebracht door Mattel
Klaus Barbie, oorlogsmisdadiger uit nazi-Duitsland
Barbie (Toy Story), een personage uit de film Toy Story
Oh Oh Cherso-deelneemster Samantha de Jong
Barbie (film), een film over de pop die waarschijnlijk in 2023 uit zal komen
Dale "Barbie" Barbara, een van de hoofdpersonages uit Under the Dome

Zie ook
Barby (doorverwijspagina)